Mosela puede referirse a:

Lugares
 Río Mosela, que discurre por Francia, Luxemburgo y Alemania.
 Valle del Mosela, por el que discurre el río anterior.
 Mosela (departamento), francés, región de Lorena.
 Mosella, poema descriptivo de Ausonio (371 aC).